

Escolas de samba 

Mocidade Independente de Padre Miguel — do Rio de Janeiro
Mocidade Independente de Inhaúma — do Rio de Janeiro
Mocidade Independente do Gama — do Distrito Federal
Mocidade Independente Império da Zona Norte — de Macapá
Mocidade Independente da Raiz — de Manaus
Mocidade Independente de Aparecida — de Manaus
Mocidade Independente de Presidente Vargas — de Manaus 
Mocidade Independente do Coroado — de Manaus 
Mocidade Independente do Jardim Planalto — de Esteio (RS)
Mocidade Independente de Vila Isabel — de Três Rios (RJ)
Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro — de Porto Alegre (RS)
Mocidade Independente da Ilha — de São Luís (MA)

Desambiguações de carnaval